Apple A9 — 64-битный 2-ядерный ARM-микропроцессор с архитектурой ARMv8 компании Apple из серии Apple Ax, изготавливаемый по новому 14-нм FinFET техпроцессу Samsung и 16 нм FinFET техпроцессу TSMC c количеством транзисторов 2 млрд..

Описание 
В декабре 2013 года стало известно о подписании контракта компанией Samsung на выпуск в 2015 году следующего поколения процессоров Apple по новому 14-нм технологическому процессу на транзисторах с вертикально расположенным затвором (fin field effect transistor, FinFET). А в декабре 2014 года появилась информация о начале производства на фабрике S2 компании Samsung в Остине первой пробной партии нового чипа Apple A9 по 14-нм техпроцессу с использованием FinFET-транзисторов.

Еще один вариант чипа выпускался по сходной технологии 16 нм FinFET компанией TSMC.

По заявлению компании Apple новый чип A9 получил прирост производительности до 70 % в целом и порядка 90 % по графике по сравнению с предыдущим поколением чипов Apple A8. Также энергопотребление нового чипа снижено на 35 % и его размеры уменьшились на 15 %.

Применение 
Устройства, использующие процессор Apple A9:
 iPhone 6S и 6S Plus — сентябрь 2015 - сентябрь 2018;
 iPhone SE — март 2016 - сентябрь 2018;
 iPad 5 (2017) — март 2017 - март 2018.

См. также 
 Apple A11 Bionic 
 Apple A10
 Apple A9X
 Apple A8
 Apple A8X
 Snapdragon
 Tegra K1

Примечания

Ссылки 
 Начато производство процессора A9 для будущего iPhone 6s. Подробности. // CNews.

Микропроцессоры
Оборудование Apple Inc.
Появились в 2015 году в США
Системы на кристалле
ARM
IPhone